Nemoljajew (Немоляев) bzw. Nemoljajewa (Немоляевa, weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasija Nikolajewna Nemoljajewa (* 1969), sowjetische bzw. russische Schauspielerin und künstlerische Leiterin
 Kirill Wsewolodowitsch Nemoljajew (* 1969), sowjetischer bzw. russischer Balletttänzer, Schauspieler, Radio- und Fernsehmoderator, Sänger und Musikproduzent
 Konstantin Wiktorowitsch Nemoljajew (1905–1965), sowjetischer Schauspieler
 Nikolai Wladimirowitsch Nemoljajew (* 1938), sowjetischer bzw. russischer Kameramann
 Swetlana Wladimirowna Nemoljajewa (* 1937), sowjetische bzw. russische Schauspielerin
 Wladimir Wiktorowitsch Nemoljajew (1902–1987), sowjetischer Regisseur